El término All of Me —en español: Todo de mí— puede hacer referencia a:

Música 
 All of Me, canción de Ruth Etting;
 All of Me, canción de John Legend.

Televisión 
 All of Me, serie de televisión filipina.